Il doppio  del Copa Colsanitas 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Le detentrici del titolo erano Eva Birnerová e Aleksandra Panova ma sono state sconfitte in finale da Tímea Babos e Mandy Minella per 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Eva Birnerová /  Aleksandra Panova (finale)
 Tímea Babos /  Mandy Minella (campionesse)

 Nina Bratčikova /  Oksana Kalašnikova (primo turno) 
 Julia Cohen /  Tatjana Maria (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Copa Colsanitas 2013
WTA Tour 2013